Појам Котовск може да се односи на:
 Котовск (Русија),
 Подиљск,